O Campeonato Carioca de Futebol - Quarta Divisão de 1998 foi a 8ª edição do quarto nível do futebol carioca. O Sport Club Anchieta conquistou o título pela segunda vez, após vencer o Cruzeiro de Niterói na quinta rodada, ambos foram promovidos há terceira divisão
Porem no ano seguinte o Anchieta e o Cruzeiro não disputaram a Terceira Divisão de 1999, o São João de Meriti acabou por disputar a terceirona.

Participações 

  Anchieta
  Cruzeiro
  Búzios Verde
  São João de Meriti

Tabela

Classificação

Premiação 
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 23%;"
|-
!Campeonato Carioca - Quarta Divisão 
|-
!Campeão
|-
!
ANCHIETA '(2º Título)
|-
|}

 Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro''. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.